Борис Ратнер:
 Ратнер, Борис Ефимович (1883—1961) — русский и советский адвокат.
 Ратнер, Борис Самуилович (1918—2008) — советский физик-ядерщик, один из создателей первого советского синхротрона, брат Е. С. Ратнера.
 Ратнер, Борис Яковлевич (1909—1974) — советский шахматист.